Путево́й проезд — улица в Алтуфьевском районе Северо-Восточного административного округа города Москвы. Проходит от Алтуфьевского шоссе до Савёловской линии Московской железной дороги.

Название 

Образовался в посёлке Бескудниково ещё до присоединения его к Москве. Первоначально носил название Почтовая улица. В 1964 году переименован в Путевой проезд по расположению вблизи железнодорожных путей в Бескудникове.

В 1986 году к проезду присоединена улица Пахтусова, название которой было дано в 1965 году в память о полярном гидрографе Петре Кузьмиче Пахтусове (1800—1835) — ныне северная часть проезда. В 2017 году название возрождено в виде проезда Пахтусова в районе Южное Медведково.

Описание 
Путевой проезд начинается от 3-го Алтуфьевского путепровода на Алтуфьевском шоссе и идёт на запад, проходит вдоль промышленной железнодорожной Медведковской ветки, ведущей к промзоне на западе Медведкова. Справа примыкает улица Бегичева. В месте ответвления ветки от станции Бескудниково проезд поворачивает дугой на север и проходит вдоль Савёловского направления Московской железной дороги, пересекает Инженерную и Стандартную улицы и подъездные пути к Бескудниковскому комбинату строительных материалов и заканчивается в промышленной зоне.

На улице между жилыми домами расположены большие зелёные массивы и, несмотря на соседство улицы с промышленными предприятиями, каждое лето здесь слышны ночные трели соловьёв.

История 
Жилые дома по проезду № 2 (1969), 4 (1966), 6 (1968) и 8 (1968) построены для своих сотрудников предприятием «НИКИМТ-Атомстрой», № 10 (1965) и 12 (1963) — заводом «Энерготех».

С 2022 года в районе пересечения с Инженерной улицей ведётся строительство путепровода, свяжущего последнюю с улицей 800-летия Москвы. Там и недалеко от пешеходного перехода над путями станции Бескудниково проводится реконструкция проезжей части.

Учреждения и организации

Нечётная сторона 
 № 3, стр. 1 — Алтуфьевский таможенный пост Московской Восточной таможни (не работает).
 № 11 — станция Бескудниково Савёловского направления Московской железной дороги.

Чётная сторона 
 № 2 — поликлиника.
 № 10А — школа № 305, отделение № 1.
 № 20 стр. 1 — Агентство гражданской обороны РФ по Северо-Восточному административному округу.
 № 38А — Районная библиотека № 206.
 № 40 корп. 3 — Сбербанк, филиал № 7981/0826.

Общественный транспорт

Внеуличный транспорт

Железнодорожные станции и платформы

Наземный транспорт

Автобусы 
 278: Осташковская улица —  —  — Путевой проезд — 
 353:  — Путевой проезд —  —  —  — Осташковская улица
 571: Микрорайон 4 «Д» Отрадного —  — Путевой проезд —  —  —  — Платформа Грачёвская
 637:  —  — Путевой проезд —  — 
 803:  —  — Путевой проезд —

Ссылки 
 Схема улицы

Проезды Москвы